Hulme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Hulme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w dystrykcie Warrington
 Hulme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Hulme End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Hulme Walfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Cheadle Hulme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Upper Hulme – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
Osoby:
 Denny Hulme – był nowozelandzkim kierowcą wyścigowym
 Joe Hulme – był angielskim piłkarzem
 Keri Hulme – nowozelandzka pisarka
 Thomas Ernest Hulme – filozof, poeta, i tłumacz angielski